Herb Minkowski z Kaszub i Litwy.

Osoby o nazwisku Minkowski 
 Aleksander Minkowski (1933–2016) – polski pisarz

 Anatol Minkowski (1892–1939) – polski oficer, działacz piłsudczykowski, brat Mieczysława, Eugène i Pawła
 Eugène Minkowski (1885–1972) – francuski psychiatra
 Françoise Minkowska (1882–1950) – żona Eugène'a, lekarz psychiatra
 Hermann Minkowski (1864–1909) – niemiecki matematyk, brat Oskara
 Krzysztof Minkowski (1980–) – polski reżyser teatralny
 Marc Minkowski (1962–) – francuski dyrygent, wnuk Eugène
 Maurycy Minkowski (1881–1930) – polski malarz
 Mieczysław Minkowski (1884–1972) – szwajcarski neurolog
 Oskar Minkowski (1858–1931) – niemiecki lekarz, ojciec Rudolpha
 Paweł Minkowski (1888–1947) – polski ekonomista
 Rudolph Minkowski (1895–1976) – amerykański astronom, syn Oskara

Ciała niebieskie 
 Minkowski 1-92 – mgławica
 Minkowski 2-9 – mgławica
 (12493) Minkowski – asteroida
 Minkowski – krater księżycowy

Pojęcia naukowe 
 czasoprzestrzeń Minkowskiego
 diagram Minkowskiego
 dodawanie Minkowskiego
 funkcjonał Minkowskiego
 nierówność Minkowskiego
 twierdzenie Minkowskiego o punktach kratowych
 wymiar Minkowskiego

Zobacz także 
 Minkowice
 Minkowskie